

Patronymes 

 Dario Cataldo (1985-), coureur cycliste italien ;
 Giancarlo De Cataldo (1956-), écrivain, dramaturge, scénariste et magistrat italien ;
 Massimo Di Cataldo (1968-), chanteur et acteur italien ;
 Philippe Cataldo (1954), compositeur et chanteur français.